

Abruzzo
Palazzo Baronale ad Archi in provincia di Chieti
Palazzo Baronale a Borrello in provincia di Chieti
Palazzo Baronale a Poggio Cinolfo, frazione di Carsoli, in provincia dell'Aquila

Campania
Palazzo Baronale a Napoli
Palazzo Baronale a Torre del Greco nella città metropolitana di Napoli

Lazio
Palazzo Baronale a Prossedi